Расул Гамзатов, Расу́л Гамза́тов (ав. Расул ХІамзатов; 8 вересня 1923, Цада Дагестанської АРСР — 3 листопада 2003, Москва) — аварський поет, письменник, публіцист, перекладач.
 Чунаєв Расул Абакар-огли (азерб. Rəsul Çunayev; нар. 7 січня 1991, селище Кабахчель, Белакенський район, Азербайджанська РСР, СРСР) — азербайджанський борець греко-римського стилю, етнічний аварець.
 Джукаєв Расул Магомедович (нар. 11 серпня 1984, Грозний, Чечено-Інгушська АРСР, РРФСР, СРСР) — російський борець вільного стилю.
 Калієв Расул Бейсенович (каз. Расул Бейсенұлы Қалиев; нар. 16 червня 1991, Жарминський район, Східно-Казахстанська область) — казахський борець вільного стилю.
 Расул Корбеканді (перс. رسول کربکندی‎, нар. 27 січня 1953, Ісфаган) — іранський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Расул (араб. رسول‎, латиніз. Rasūl) — пророк, в ісламі великий посланець Аллаха, що приходить з проповіддю нової монотеїстичної релігії, не ігноруючи при цьому основні засади старої.
 Расул Хадем, Расул Хадем Азгаді (перс. رسول خادم ازغدی‎; нар. 17 лютого 1972, Мешхед, остан Хорасан-Резаві) — іранський борець вільного стилю, срібний призер та дворазовий переможець чемпіонатів світу.
 Расул Хатібі (перс. رسول خطیبی‎‎‎, нар. 22 вересня 1978, Тебриз, Іран) — іранський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Мірзаєв Расул Рабаданович (нар. 30 березня 1986, Кизляр, Дагестанська АССР) — російський спортсмен, чемпіон світу з бойового самбо.
 Расул Бокієв (тадж. Rasul Boqiev, Расул Боқиев, 29 вересня 1982) — таджицький дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 Шах-Расул (перс. شاه رسول‎) — село в Ірані, в дегестані Тула-Руд, в Центральному бахші, шагрестані Талеш остану Ґілян.
 Абдул Расул Сайяф (дарі عبدالرسول سیاف‎, нар. 1946, долина Пагман, Афганістан) — афганський політик-ісламіст.
 Алі III аль-Расул (*араб. علي الغسال‎; д/н — 21 березня 1809) — 22-й дей Алжиру в 1808—1809 роках.